El Masters del Canadà 2011, conegut oficialment com a Rogers Cup 2011, fou la 122a edició de la competició tennística jugada sobre pista dura al Canadà. En categoria masculina estava inclosa dins de les sèries Masters 1000 de l'ATP i es va disputar entre el 5 i el 14 d'agost de 2011 al Uniprix Stadium de Mont-real, Canadà. En categoria femenina estava inclosa dins els Premier Tournaments de la WTA i es va disputar entre el 6 i el 14 d'agost de 2011 al Rexall Centre de Toronto, Canadà.

El serbi Novak Đoković va aconseguir el novè títol de la temporada i ampliar la seva ratxa de 53 victòries i una sola derrota. Amb aquest títol aconseguia el cinquè Masters 1000 de l'any, esdevenint així el primer tennista a aconseguir aquesta fita. També era el seu segon títol al Masters del Canadà. L'estatunidenca Serena Williams va guanyar el segon títol consecutiu de la temporada després de recuperar-se d'una greu lesió. La parella masculina formada per Michaël Llodra i Nenad Zimonjić també van guanyar el segon títol consecutiu, mentre la veterana parella femenina formada per Liezel Huber i Lisa Raymond es van adjudicar el torneig a causa de la renúncia de la parella contrincant a causa d'una lesió.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2011
ATP World Tour 2011
WTA Tour 2011